Zeledón è un cognome diffuso in vari Paesi centroamericani. Tra le personalità che portavano questo cognome si ricordano:

 Vicente Herrera Zeledón (1821-1888) – Presidente della Costa Rica (1876-1877)
 José Castulo Zeledón (1846-1923) – ornitologo costaricano
 José María Zeledón Brenes (1877-1949) poeta – giornalista e uomo politico della Costa Rica
 Benjamín Zeledón (1879-1912) – politico e militare nicaraguense